Zurich Chess Challenge 2015 — міжнародний шаховий круговий турнір, що проходив з 13 по 19 лютого 2015 року в швейцарському місті Цюрих. Переможцем турніру став Хікару Накамура.

Категорія турніру — XXII (середній рейтинг — 2784).

Регламент турніру 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування проводиться бліц-турнір. Партії в турнірі зі швидких шахів учасники проводять протилежним кольором. Перемога в класичні шахи приносить 2 очка, нічия — 1 очко. Перемога у швидкі шахи приносить 1 очко, нічия — ½ очка. Переможцем турніру стає учасник, який набрав найбільшу кількість очок в загальному заліку.

Розклад змагань 
 13 лютого — урочисте відкриття та турнір з бліцу (20-00 — час Київський);
 14 лютого — 1 тур (16-00);
 15 лютого — 2 тур (16-00);
 16 лютого — 3 тур (16-00);
 17 лютого — 4 тур (16-00);
 18 лютого — 5 тур (16-00);
 19 лютого — турнір з швидких шахів (14-00) та урочисте закриття (20-00).

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на лютий 2015 року

Бліц-турнір (жеребкування) 
Для визначення стартових номерів учасників, замість традиційного жеребкування був проведений бліц-турнір (контроль часу: 4 хвилини + 2 секунди на хід).

Підсумкова таблиця бліц-турніру

Рух за турами

Турнірна таблиця

Додатковий матч за 1 місце 
Вішванатан Ананд — Хікару Накамура — 0:1

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Турнір на ChessPro.ru  
 Онлайн партій турніру на chessdom.com  
 Онлайн партій турніру на chessbomb.com  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)  

Шахові турніри 2015
Шахові змагання у Швейцарії